Оксипуринол, или аллоксантин, — аналог пурина, ингибитор фермента ксантиноксидаза. 

Метаболизация до оксипуринола лежит в основе биологического действия аллопуринола - лекарственного препарата, используемого в терапии гиперурицемии.

См. также 
 Аллопуринол

Пурины